(1928–1999), critique littéraire géorgien,
 (1898–1970), philosophe géorgien,
Davit Bakradze (1972- ), homme politique géorgien, ministre des Affaires étrangères, Président du Parlement
Davit Bakradze (diplomate) (1975- ), diplomate géorgien (ambassades de Finlande, Grèce et des États-Unis, ministre d'État à l'intégration européenne et euro-atlantique)
 (1826–1890), historien géorgien,
 (1870–1938), militaire géorgien.

Références